

Албуми

Студийни

ЕП-та

Сингли

Сингли като партниращ си артист

Промоционални сингли 

Дискографии на шведски изпълнители